Horrebow ist:

Familienname folgender Personen:

 Christian Pedersen Horrebow (1718–1776), dänischer Astronom 

Außerdem:
 Horrebow (Mondkrater), benannt nach Peder Horrebow

Siehe auch:
 Horrebow-Talcott-Methode